Die Abfahrt im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1964 wurde am 30. Januar um 12:00 Uhr am Patscherkofel ausgetragen. Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 867 Meter und war 3,120 Kilometer lang.

Der Österreicher Egon Zimmermann, der bereits im «Nonstoptraining» Bestzeit gefahren war, konnte sich den Olympiasieg vor Léo Lacroix aus Frankreich sichern. Wolfgang Bartels aus der Bundesrepublik Deutschland, der für die gesamtdeutsche Mannschaft antrat, sicherte sich die Bronzemedaille. 

Zum Rennen kamen insgesamt circa 50.000 Zuschauer an die Strecke. Als Erster ging Billy Kidd um 12:01 Uhr ins Rennen. Jean-Claude Killy, der mit der Startnummer 9 ins Rennen einstieg, stürzte kurz nach dem Start und war weit abgehängt. Zudem mussten die Franzosen den Weltmeisterschafts-Zweiten Émile Viollat im Vorfeld des Rennens ersetzen, da dieser am 27. Januar im Training mit der Schulter an einer Torstange hängen geblieben war und sich dabei das Schlüsselbein gebrochen hatte. Für ihn trat Pierre Stamos an.

Der Olympiasieger Zimmermann holte seinen Vorsprung im oberen Streckenteil heraus, als er bereits 0,8 Sekunden vor Lacroix lag, verlor diesen aber im untersten, als „Velodrom“ bezeichneten Abschnitt fast ganz. Er hatte sich ein völlig neues Skimodell angeschnallt, einen Metallski mit fünf Rillen (bisher hatten Touristen- und auch Rennmodelle eine Längsrille, höchstens zwei). Als Mannschaft beeindruckte Deutschland, wobei Willy Bogner statt Eberhard Riedel in das Team berufen worden war. Dumeng Giovanoli aus der Schweiz war als Geheimfavorit gehandelt worden, blieb aber hinter den Erwartungen. Demgegenüber holten Guy Périllat (Frankreich), Billy Kidd (Vereinigte Staaten), Gerhard Nenning und Heinrich Messner (beide Österreich) ein ihrem Niveau entsprechendes Ergebnis. Zudem kam es zu einem schweren Unfall: Der für Indien startende Pole Jeremy Bujakowski, der nach einem Sturz im oberen Teil mit dem Kopf gegen einen Baum gestoßen und bewusstlos liegen geblieben war, musste in die Innsbrucker Universitätsklinik gebracht werden, wo eine mittelschwere Gehirnerschütterung festgestellt wurde.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Abfahrt (Männer)